Roelf Gerrit Rijkens (1795-1855), hoofdonderwijzer, auteur en pedagoog
 Roelf Gerrit Rijkens (1862-1950), journalist, (hoof)redacteur en burgemeester